Таслима Насрин (, урождённая Насрин Джахан Таслима, нередко упоминается в прессе только под личным именем «Таслима», род. 25 августа 1962, Мименсинг, ныне Бангладеш) — бенгальская -феминистка, в 1986—1994 — врач-терапевт.

Биография 
Описывает свои убеждения как «светская гуманистка». Ещё к концу 1980-х не пользовалась известностью как писатель, несмотря на плодовитость, однако уже через 10 лет получила мировую известность за свой радикальный феминизм, критику религий в целом и ислама в частности. Поскольку после этого возвращение в Бангладеш стало для неё невозможным, она поселилась в Колькате (Индия) после длительного проживания в Париже и Стокгольме. В 2007, в связи с социальными протестами, правительство Индии несколько месяцев укрывало её, после чего она уехала в Швецию, однако вскоре вновь вернулась в Индию. С 1 февраля 2009 года Насрин будет жить в Париже.

В 2015 году заявила, что является атеисткой и попросила журналистов прекратить называть её мусульманкой: «Пожалуйста, не называйте меня мусульманкой, я атеистка. Я критикую все религии, включая индуизм. Я против индуистских божеств и ритуалов, таких как карва чоут и шиваратри, и я осуждаю притеснение мусульман в Гуджарате. Я возражаю против притеснения индуистов в Бангладеш, против угнетения иудеев в нацистской Германии, мусульман в Боснии, Палестины и христиан в Пакистане».

Награды 
Таслима Насрин получила ряд международных наград (премий) в знак признания её бескомпромиссных требований свободы слова, либо за её литературные достижения, в частности, Премию имени Сахарова от Европарламента (1994), премию Французской Республики За права человека (2007), премия Симоны де Бовуар За свободу женщин (2008). С 7 июля 2008 Таслима Насрин — почетная гражданка Парижа.

Сочинения

Поэзия 
 Shikore Bipul Khudha (Hunger in the Roots), 1986
 The Game in Reverse: Poems and Essays by Taslima Nasrin 1995
 Nirbashito Bahire Ontore (Banished Without and Within), 1989
 Amar Kichu Jay Ashe Ne (I Couldn’t Care Less), 1990
 Atole Ontorin (Captive In the Abyss), 1991
 Balikar Gollachut (Game of the Girls), 1992
 Behula Eka Bhashiyechilo Bhela (Behula Floated the Raft Alone), 1993
 Ay Kosto Jhepe, Jibon Debo Mepe (Pain Come Roaring Down, I’ll Measure Out My Life for You), 1994
 Nirbashito Narir Kobita (Poems From Exile), 1996
 Jolopodyo (Waterlilies), 2000
 Khali Khali Lage (Feeling Empty), 2004
 Kicchukhan Thako (Stay For A While), 2005
 Bhalobaso? Cchai baso (It’s your love! or a heap of trash!), 2007
 Bondini (Prisoner), 2008

Собрания эссе 
 Nirbachito column (Selected Columns), 1990
 Jabo na Keno jabo (I will not go; why should I?), 1991
 Noshto meyer noshto goddo (Corrupt prose of a corrupt girl), 1992
 ChoTo choTo dukkho kotha (Tale of trivial sorrows), 1994
 Narir Kono Desh Nei (Women have no country), 2007

Романы 
 Oporpokkho (The Opponent) 1992
 Shodh (Revenge), 1992 (ISBN 978-81-88575-05-3)
 Nimontron (Invitation) 1993
 Phera (Return) 1993
 Bhromor Koio Gia (Tell Him The Secret) 1994
 Forashi Premik (French Lover) 2002
 Lajja (Shame), 1993 (ISBN 978-0-14-024051-1)

Автобиография 
 Amar Meyebela (My Girlhood), 1999
 Utal Hawa (Wild Wind), 2002
 Ka (Speak Up), 2003
 Dwikhondito (Split-up in Two), 2003
 Sei Sob Andhokar (All those darkness), 2004
 Meyebela, My Bengali Girlhood — A Memoir of Growing Up Female in a Muslim World, 2002 (ISBN 1-58642-051-8)
 Ami Bhalo Nei, Tumi Bhalo Theko Priyo Desh (I am not okay, but you stay well my beloved homeland), 2006.

 См. также 
 Муртад
 Женщины в исламе

 Литература 
 Taslima Nasreen and Others'', a colleciton of poems by women poets of Bangladesh compiled by Faizul Latif Chowdhury, 1999, Dibya Prokash, Dhaka.

Примечания

Ссылки 
 Стихи Таслимы Насрин на русском
 Taslima Decides to Leave India
 Official homepage — TaslimaNasrin.com
 Need to escape from death chamber by Taslima Nasreen
 Taslima Nasrin: Gone with the wind!
 Taslima Nasreen: No Woman, No Cry
 Taslima Nasrin: «Are These Stones Not Striking You?»
 For freedom of expression — by Taslima Nasrin
 Bulletin # 102 — Rationalist International
 Bangladeshi Writer Wins UNESCO Madanjeet Singh Prize — IFEX
 Irshad Manji’s interview with Taslima Nasrin
 ISIS interview with Taslima Nasrin 
 Taslima Nasrin homeless
 Profile: Taslima Nasrin 
 'Islam is history', says Taslima
 Karan Thapar interviews Taslima Nasrin in Devil’s Advocate
 The Vanishing 
 Taslima and her Technicolor Boat — On the Heels of Sir Salman 

Атеистические феминистки
Гуманисты Бангладеш
Деятели феминизма Бангладеш
Писатели Бангладеш
Писатели Бенгалии
Писательницы-феминистки
Почётные граждане Парижа
Поэты Бангладеш
Эссеисты по алфавиту
Почётные доктора Лувенского католического университета